Монкада (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 15,6 км². Население 21847 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Seminario Metropolitano La Inmaculada de Moncada.
 Noticias, eventos y actos de Moncada en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии